Dubovec může být:

 Dubovec (Polsko) (Dębowiec) – obec v polské části Těšínska
 Dubovec (Slovensko) (Dobóca) – obec na Slovensku, v okrese Rimavská Sobota
 Dubovec (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Gornja Stubica v Krapinsko-zagorské župě
 Dubovec (Zlatohorská vrchovina) - vrch 336 m v okrese Bruntál